Кара Блек і Лізель Губер були чинними чемпіонками, але у чвертьфіналі їх перемогли Альона Бондаренко і Катерина Бондаренко.

У фіналі сестри Бондаренко перемогли Вікторію Азаренко і Шахар Пеєр з рахунком 2–6, 6–1, 6–4.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1 

| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=65
| RD3-score03-3=6
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Є Янкович Б Маттек
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=77
| RD3-score04-3=2
| RD4-seed01=4
| RD4-team01= К Пешке Р Стаббс
| RD4-score01-1=4
| RD4-score01-2=1
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=10
| RD4-team02=

 Секція 4 

| RD1-score07-1=2
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3=6
| RD1-seed08=9
| RD1-team08= Л Реймонд Ф Ск'явоне
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=4
| RD1-score08-3=2
| RD1-seed09=14
| RD1-team09= В Кінґ Н Пратт
| RD1-score09-1=5
| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= М Ані М Ту
| RD1-score10-1=7
| RD1-score10-2=6
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Т Гарбін Р Вінчі
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=79
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= А Жидкова А Морігамі
| RD1-score12-1=4
| RD1-score12-2=67
| RD1-score12-3= 
| RD1-seed13=WC
| RD1-team13= М Адамчак К Вілер
| RD1-score13-1=5
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= С Вільямс В Вільямс
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3= 
| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Я Ґайдошова Б Стюарт
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= К Среботнік А Суґіяма
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 
| RD2-seed01=7
| RD2-team01= Ц Янь Ц Чжен
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2='''6
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= К Янс К Возняцкі
| RD2-score02-1=2
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 
| RD2-seed03= 
| RD2-team03= С Шувей А Кудрявцева
| RD2-score03-1=3
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04=

Посилання 
 

Жінки, парний розряд
2008 у тенісі